Miejscowości w Polsce:
 Czestków A
 Czestków B
 Czestków F
 Czestków-Osiedle